Борисцево — деревня в Вареговском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Борисцево не числится постоянных жителей.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района